Osoby o tym nazwisku:
 Alina Kamińska – polska aktorka
 Dorota Kamińska – polska aktorka
 Ida Kamińska – polska aktorka
 Irena Kamińska – polska prawnik
 Julia Kamińska – polska aktorka, scenarzystka, wokalistka i germanistka
 Kamila Kamińska – polska aktorka
 Teresa Kamińska – polska menedżer
 Zofia Kamińska – polska żołnierz podziemia, sanitariuszka w powstaniu warszawskim
 Zofia Trzcińska-Kamińska – polska rzeźbiarka i medalierka